Okręty US Navy o nazwie USS „Penguin”

 Pierwszy USS „Penguin” był parowcem. Nabyty w 1861 roku. W służbie w US Navy do 1865 roku.
 Drugi USS „Penguin” (AM-33) był trałowcem. W służbie w latach 1918-1941.
 Trzeci USS „Penguin” (ASR-12) był okrętem ratowniczym dla okrętów podwodnych. Wszedł do służby w 1944 roku.

Penguin